

Mitologia 
 Anceu (filho de Posidão) — timoneiro dos argonautas e rei da ilha de Samos
 Anceu (filho de Licurgo) — argonauta que morreu na caçada ao javali calidônio

Geografia 
 Anceu — paróquia do município espanhol de Ponte Caldelas

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia